Kotschki (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kotschki (Region Altai), in der Region Altai
 Kotschki (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Kotschki (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Kotschki (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk, Verwaltungszentrum des Kotschkinski rajon
 Kotschki (Omsk), in der Oblast Omsk
 Kotschki (Twer), in der Oblast Twer